West Concord – CDP del Massachusetts (Stati Uniti)
West Concord – città del Minnesota (Stati Uniti)